Castelmoron bezeichnet folgende Orte und Kantone in Frankreich:
 Castelmoron-d’Albret, eine Gemeinde im Département Gironde 
 Castelmoron-sur-Lot, eine Gemeinde im Département Lot-et-Garonne 
 Kanton Castelmoron-sur-Lot im Département Lot-et-Garonne

Castelmoron ist der Name von:
 Henri François-Xavier de Belsunce-Castelmoron (1671–1755), französischer Bischof von Marseille